Il singolare del torneo di tennis Dutch Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Balázs Taróczy che ha battuto in finale Tomáš Šmíd 6-2, 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Uli Pinner (semifinali)
 Balázs Taróczy (campione)
 Tom Okker (primo turno)
 Christopher Mottram (quarti di finale)

 Tomáš Šmíd (finale)
 Peter McNamara (quarti di finale)
 Dominique Bedel (secondo turno)
 Jean Louis Haillet (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dutch Open 1979